al-Hourani (auch Hawrani oder Haurani) ist der Nachname von:

 Albert Hourani (1915–1993), Oxforder Orientalistik-Professor
 Akram al-Haurani (1915–1996), syrischer Baath-Politiker
 Khaled Hourani (* 1965), palästinensischer Künstler, Kurator und Kunstkritiker